Криптопс () — род хищных тероподовых динозавров из семейства абелизаврид, живших в меловом периоде (около 125—99 миллионов лет назад) на территории Африки. Окаменелости теропода были найдены в Нигере. Впервые описан палеонтологами Sereno и Brusatte в 2008 году. Представлен одним видом — Kryptops palaios.

Примечания 

Абелизавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Африки
Фоссилии, описанные в 2008 году